Alexandre Mnouchkine est un producteur de cinéma français ;
 Ariane Mnouchkine est une metteur en scène française, fille d'Alexandre Mnouchkine.

Patronyme russe